4 Mijl van Groningen — 4-мильный шоссейный пробег, который проходит в городе Гронинген, Нидерланды. Проходит с 1987 года в середине октября. Трасса пробега проходит от города Харен до Гронингена. В соревнованиях ежегодно принимают участие сильнейшие бегуны мира на средние и длинные дистанции. Является одним из самых престижных пробегов в Нидерландах. 

Длина трассы — 6437 метров.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Гронингене